Guggeis ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Guggeis (1964–2003), deutscher Perkussionist, Professor für Schlagzeug und Pauke
 Thomas Guggeis (* 1993), deutscher Dirigent